Э́нтони Пи́тер Данн (; 24 июля 1941 — 8 июня 2020), более известный как То́ни Данн () — ирландский футболист, левый защитник. На протяжении тринадцати лет выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл два чемпионских титула Первого дивизиона и Кубок европейских чемпионов.

Клубная карьера 
Уроженец Дублина, Тони Данн начал карьеру в клубе «Стелла Марис». С 1958 по 1960 годы выступал за «Шелбурн», в составе которого выиграл Молодёжный кубок Ирландии в 1959 году, а в 1960 году стал обладателем Кубка Ирландии.

В 1960 году перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера составила, по разным данным, от 5000 до 6000 фунтов. Дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед» 15 октября 1960 года в матче против «Бернли». Всего в сезоне 1960/61 Данн провёл за «Юнайтед» 4 матча. Главный тренер «Юнайтед» Мэтт Басби редко ставил молодого ирландца в основной состав, однако после травмы Ноэла Кантуэлла в ноябре 1961 года Данн начал регулярно играть за основу. В сезоне 1961/62 он провёл за клуб 35 матчей. В сезоне 1962/63 Данн провёл 28 матчей, включая финал Кубка Англии против «Лестер Сити».

Умение Данна играть как на правом, так и на левом фланге обороны позволило ему стать одним из ключевых игроков клуба. В сезоне 1963/64 «Юнайтед» участвовал в чемпионской гонке, заняв в итоге 2-е место, а также сражался в Кубке Англии, дойдя до полуфинала, и в Кубке обладателей кубков, проиграв в четвертьфинале. Сезон 1964/65 оказался для клуба более удачным: «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом Англии. Тони Данн был одним из четырёх футболистов «Юнайтед», которые провели в том победном розыгрыше чемпионата все 42 матча (тремя другими были Шей Бреннан, Билл Фоулкс и Джон Коннелли).

В сезоне 1965/66 Тони Данн забил свой первый гол за «Юнайтед» в матче против «Вест Бромвич Альбион» 4 мая 1966 года. В сезоне 1966/67 Данн во второй раз стал чемпионом Англии, сыграв за «Юнайтед» в 40 матчах лиги из 42. В сезоне 1967/68 выиграл Кубок европейских чемпионов, приняв участие во всех без исключения играх в этом турнире.

Сезон 1972/73 стал для Данна последним в футболке «Манчестер Юнайтед». Всего он провёл за клуб 539 матчей и забил 2 мяча.

Летом 1973 года Данн в качестве свободного агента перешёл в «Болтон Уондерерс». Выступал за Болтон на протяжении шести сезонов, сыграв 193 матча.

В 1979 году один сезон провёл в США за клуб Североамериканской футбольной лиги «Детройт Экспресс», после чего завершил карьеру игрока.

С 1979 по 1981 годы был ассистентом главного тренера «Болтон Уондерерс». В 1982 году сменил своего бывшего одноклубника Билла Фоулкса на посту главного тренера клуба норвежского клуба «Стейнхьер».

Карьера в сборной 
Дебютировал в составе национальной сборной Ирландии 8 апреля 1962 года в матче против Австрии. Выступал за сборную на протяжении 13 лет, сыграв 33 матча на позициях крайнего и центрального защитника. Четыре раза выводил сборную с капитанской повязкой.

Достижения 
 Шелбурн
 Обладатель Кубка Ирландии: 1960

 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1964/65, 1966/67
 Победитель Кубка европейских чемпионов: 1968
 Обладатель Кубка Англии: 1963

 Болтон Уондерерс
 Победитель Второго дивизиона: 1977/78

Статистика выступлений

Личная жизнь 
Данн жил в Сейле, Большой Манчестер. Умер 8 июня 2020 года в возрасте 78 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»
 Статья о футболисте на сайте Футбольной ассоциации Ирландии

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Шелбурн»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Детройт Экспресс»
Футбольные тренеры Ирландии